Амате:
 Амате —  вид цветковых растений рода Фикус, тропическое вечнозелёное дерево, произрастает от Мексики до Южной Америки. 
 Амате или Аматль — бумага изготовленная из нижнего слоя коры некоторых деревьев, основными из которых являются амате.
 Амате — баррио, часть района Серро-Амате города Севилья.